Бистренци — село:
 в Болгарии
 Бистренци — в Русенской области, в общине Бяла;
 в Республике Македония
 Бистренци — в общине Демир-Капия.